Desvages ist der Familienname folgender Personen:
 André Desvages (1944–2018), französischer Radrennfahrer
 Pierre Desvages (1867–?), französischer Radrennfahrer